Kiwitt steht für:
 Kiwitt, die plattdeutsche Aussprache für die Vogelart Kiebitz

Kiwitt ist der Familienname folgender Personen:
 Freddy Kiwitt (* 1990), deutsch-liberianischer Boxer
 Peter Kiwitt (1904–1969), deutscher Schauspieler
 Pierre Kiwitt (* 1977), deutsch-französischer Schauspieler
 Stephanie Kiwitt (* 1972), deutsche Fotokünstlerin

Siehe auch:
 Kiwit
 Kiwitten
 Kiwitter